Grenadă F1 se poate referi la:

 Grenadă F1 (Rusia)
 Grenadă F1 (Franța)
 Grenadă F1 (Australia)